Вербицький Іван Михайлович (18 березня 1839 — 9 березня 1890, Броди) — український галицький педагог. Син автора національного гімну о. Михайла Вербицького.

Життєпис 
Батько — автор національного гімну о. Михайло Вербицький. Матір — перша дружина батька, австрійка Барбара Сенер.

Закінчив гімназію та університет у Львові.

Працював професором історії, також директором Бродівської гімназії. Грав на багатьох музичних інструментах.

Сім'я 
Дружина — Емілія Ярошевська, полька. Шлюб взяли 21 листопада 1841 року. Діти:
 Ольга — померла у 14 років, припускають, внаслідок того, що з'їла свіжовипечений хліб та редиску, похована у Бродах
 Герміна
 Емілія
 Ярослав

Примітки

Джерела 
 Вербицький А. Творець державного гімну / Українські родоводи // Галицька брама. — Львів, 1995. — № 9 (груд.). — 16 с. — С. 15.

Українські педагоги
Випускники Львівського університету
Викладачі Бродівської гімназії
Померли у Бродах
Педагоги XIX століття
Педагоги Львівської області
Педагоги Австро-Угорщини